Пэйдж, Майкл ():
 Пэйдж, Майкл (род. 1987) — английский кикбоксер, каратист, боксёр полутяжёлого веса и боец смешанных единоборств полусреднего веса.
 Пэйдж, Майкл (род. ?) — соучредитель празднования дня бисексуальности.
  (род. 1941) — английский игрок в крикет.
  (род. 1938) — американский наездник.
  (род. 1922) — австралийский писатель и редактор.